

Biografia 
Attore di teatro, cinema e televisione, conosciuto maggiormente per la sua partecipazione alla serie televisiva I Cesaroni, dove interpreta il ruolo del preside Andrea, innamorato di Lucia (Elena Sofia Ricci).

Filmografia

Cinema 
 Ottobre rosa all'Arbat, regia di Adolfo Lippi  (1992)
 Ragazzi della notte, regia di Jerry Calà (1995)
 South Kensington, regia di Carlo Vanzina (2001)
 A cavallo della tigre, regia di Carlo Mazzacurati (2002)
 A.A.A.Achille, regia di Giovanni Albanese (2003)
 Il pranzo della domenica, regia di Carlo Vanzina (2003)
 Ricordati di me, regia di Gabriele Muccino (2003)
 Volevo solo dormirle addosso, regia di Eugenio Cappuccio (2004)
 Uno su due, regia di Eugenio Cappuccio (2007)
 Io, Arlecchino, regia di Giorgio Pasotti (2013)

Televisione 
 La notte di Pasquino, regia di Luigi Magni – film TV (2003)
 Il grande Torino, regia di Claudio Bonivento – miniserie TV (2005)
 I Cesaroni, regia di Francesco Vicario – serie TV (2006)
 Amiche mie, regia di Paolo Genovese e Luca Miniero – miniserie TV (2008)
 Benvenuti a tavola - Nord vs Sud, regia di Francesco Miccichè – serie TV (2012)
 Le mani dentro la città, regia di Alessandro Angelini – serie TV (2014)
 Un'altra vita, regia di Cinzia TH Torrini – serie TV (2014)

Collegamenti esterni